Фроликов — русская фамилия.

Известные носители:
 Фроликов, Алексей Викторович (1957—2020) — советский и латвийский хоккеист.
 Фроликов, Дмитрий Георгиевич (1918—1945) — Герой Советского Союза.